wierzchowiec – inaczej koń do jazdy wierzchem
 Wierzchowiec – osada w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki